Li Furong – calciatore macaense
 Li Furong – tennistavolista cinese